Fearing ist der Familienname folgender Personen:

 Kenneth Fearing (1902–1961), US-amerikanischer Schriftsteller
 Paul Fearing (1762–1822), US-amerikanischer Politiker
 Stephen Fearing (* 1963), kanadischer Singer-Songwriter